Chanel S.A. —  empresa privada francesa
Chanel Nº 5 —  marca de perfume, a mais famosa da empresa homônima
Chanel (cão) —  cadela que figurou no Guinness World Records
Chanel Iman —  modelo norte-americana;
Coco Chanel —  estilista francesa e fundadora da marca Chanel